Burial Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burial Hill (Essex County, Massachusetts)	
 Burial Hill (Plymouth County, Massachusetts)	
 Burial Hill (New York)